Our (Jura), een gemeente in het Franse departement Jura
Our (plaats), een dorpje in Opont, zelf deelgemeente van Paliseul in Belgische provincie Luxemburg.
Our (Lesse), een zijrivier van de Lesse
Our (Sûre), een zijrivier van de Sûre

Zie ook 
Our Airline